Discrezionalità
Discrezionalità amministrativa
Discrezionalità tecnica